Kapuas Hulu ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Kalimantan Barat. Stand 2020 leben hier circa 255.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Kapuas Hulu ist die Stadt Putussibau. Der Name des Regierungsbezirks leitet sich vom größten Fluss Indonesiens ab, dem Kapuas.

Geographie 
Kapuas Hulu liegt im Nordosten von Kalimantan Barat im Binnenland. Es grenzt im Norden an Malaysia und im Osten an die Provinzen Kalimantan Timur und Kalimantan Tengah. Im Süden und Westen grenzt es an den Kabupaten Sintang. Administrativ unterteilt sich Kapuas Hulu in 23 Distrikte (Kecamatan) mit 282 Dörfern, davon 278 Desa und 4 Kelurahan.

Einwohner 
2020 lebten in Kapuas Hulu 255.289 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 9 Personen pro Quadratkilometer. 60,7 Prozent der Einwohner sind Muslime, 30,7 Prozent Katholiken, 8,3 Prozent Protestanten, 0,1 Prozent Konfuzianer und 0,1 % Buddhisten. Daneben gibt es vereinzelt Hindus.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kabupaten in Kalimantan Barat